US Racing est une écurie allemande de sport automobile. Elle a été fondée en 2015 par Ralf Schumacher et Gerhard Ungar. L'écurie est basée à Kerpen, dans le Land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne.

Résultats en Formule Régionale

Résultats en Formule 4

ADAC Formula 4 

† Conducteur auxiliaire, sans points.

Formule 4 italienne

Formula 4 UAE

Liens externes

Notes et références 

Écurie de sport automobile en Allemagne